Водопады ручья Большой Руфабго — каскад водопадов в Майкопском районе Адыгеи, в 2 км от поселка Каменномостский, выше по течению реки Белая.

Экскурсионный маршрут 
Вдоль ручья до пятого снизу водопада «Девичья коса» оборудован экскурсионный маршрут. К его началу, расположенному в устье ручья Большой Руфабго, ведёт пешеходный мост, перед которым вдоль трассы на берегу Белой расположилась автомобильная стоянка. Проход по мосту платный. Желающие осмотреть водопады бесплатно, могут пройти пешком от поселка Каменномостский по левому берегу реки Белой. В таком случае им представятся и другие достопримечательности района: Турецкий базар, Старинные черкесские сады и пещера Сквозная. Маркированная тропа по довольно крутому спуску выводит в начало экскурсионного маршрута.

О первом водопаде «Три братца» обычно не знают и проходят мимо. Водопад расположен на краю ущелья, с него ручей Руфабго срывается вниз в Белую. «Три братца» можно увидеть ещё с моста.

Второй водопад «Шум» слышен издали. Обрываясь с высоты более 6 метров, он образует чашу с водой, место отдыха для туристов. Спуск к водопаду оборудован металлической лестницей с поручнями.

Далее в рамках экскурсионного оборудованного маршрута осмотру подлежат водопады «Каскадный», «Сердце Руфабго» и «Девичья коса».

Всего ручей образовал в ущелье 16 водопадов и множество порогов различной высоты, но продолжить маршрут по не оборудованной тропе решаются не все. Выше «Девичьей косы» расположились водопады «Камнепад», «Девичьи косы», «Чаша любви» и «Лелькин».

Самый высокий из перечисленных водопадов «Девичья коса» падает узкой струёй с высоты около 15 м. Водобойный котёл под ним имеет ширину до 10 метров, глубину у подножия — до 2 метров. В этой чаше вода волнуется и медленно крутится, затем достигает края нижележащего уступа и по рёбрам тонких пластов известняка каскадом устремляется вниз.

Водопады «Сухой» и «Грандиозный» достигают высоты 20 и 15 метров, соответственно. Для прохождения маршрута и преодоления водопадов достаточно минимального альпинистского снаряжения.

Галерея

Ссылки 
  — Фото и описание.
 По водопадам Руфабго  — Маршрут по водопадам Руфабго с дополняющими описание фото.

Бассейн Белой (притока Кубани)
Водопады Адыгеи
Водные объекты Майкопского района